Э́дит Шо́львер (; 12 февраля 1904 — 1 октября 2002) — немецкая певица и актриса.

Биография 
После окончания школы вокала с 1927 года Эдит Шольвер играла субреток в театре и кабаре. В начале своей карьеры она играла такие роли, как Адель из оперы «Летучая мышь» (). В 1928 году Эдит Шольвер открыла концерт «Давай!», состоявшийся в Доме Родины на Потсдамской площади. Первой работой Эдит Шольвер в кино стал фильм «Фирма женится», снятый в 1931 году. До войны Эдит Шольвер успела сыграть в пяти фильмах. В 1947 году она пела в шоу-кабаре Густава Грюндгенса «Alles Theater». Текст песен для него был написан Гюнтером Нойманном.

В нашей памяти Эдит Шольвер запечатлела «Песня островитян» из фильма Гюнтера Нойманна «Островитянка» (), в своё время она «ходила на устах» у каждого жителя Германии.

Текст песни: (на немецком)

Der Insulaner verliert die Ruhe nicht,

Der Insulaner liebt keen Jetue nicht,

Der Insulaner hofft unbeirrt,

Dass seine Insel wieder’n schönes Festland wird

После войны Эдит Шольвер сыграла в серии радиопьес на РИАС (), например «Die Buchholzen» и «Pension Spreewitz». Также Эдит Шольвер сыграла в огромном количестве фильмов и телешоу, принесших ей популярность. Эдит Шольвер известна нам как бабушка в своём последнем фильме «Die Wicherts von nebenan». В своих ролях она всегда воплощала истинно берлинский образ «Herz mit Schnauze». Кроме того Эдит Шольвер работала диктором. Она озвучивала таких известных актрис, как Маргарет Рутерфорд в Unternehmen Pappkamerad и Анджелу Лэнсбери в фильме «Смерть на Ниле» и её роль Алисы Фае в «Техас-шоу».

Фильмография

Основные фильмы

Хроники

Награды

Примечания

Ссылки 
  Günter Neumann Stiftung — Домашняя страница

Персоналии:Нацистская Германия
Похороненные на кладбище Хеерштрассе
Киноактрисы Германии